Jean-Christophe Sandrier de Mitry
 Jean-Claude Sandrier
 , militaire français

Pseudonyme 
 Yves Sandrier